Pancawati (Caringin), een plaats in Indonesië
Pancawati (Klari), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing